Mixels es una serie de cortometrajes animados de comedia y surrealismo, creado por Dave Smith y John Fang, basado a los productos LEGO de Mixels. A diferencia de las otras series LEGO (como Ninjago y Legends of Chima) que están animados en CGI, en este caso la serie esta animada en Flash. Una aplicación móvil será lanzado para la serie, así como un sitio web donde todo el mundo puede aprender acerca de los Mixels (lamentablemente cerró), y 7 series de juguetes de colección de Lego basados en los personajes las primeras series fueron lanzadas en 2014, y las más nuevas en 2016. Como resultado de esto, Mixels se convirtió en algo más que una serie de televisión, ya que se convierte en una franquicia de los medios de comunicación global.

Historia
Los Mixels son criaturas amantes de la diversión que habitan en una tierra de fantasía de la aventura y el asombro dividida en tribus de tres. Las tribus pueden mezclarse entre sí provocando resultados buenos o desastrosos pero cuando tres mixels de la misma tribu se juntan se forma un MAX. Todo lo que se interponga en su camino son los pequeños y malvados Nixels.

Infernites

Flain:Al ser el listo del grupo siempre trata de mantener el enfoque aunque su cabeza este en llamas

Zorch:Con sus jets de fuego este loco bromista se mueve a una velocidad sorprendente

Vulk:Despistado pero adorable tiene las manos super calientes ¡Así que cuidado al chocar esos cinco!

Electroids

Teslo:Atrevido e ingenioso puede usar su cola con carga eléctrica para escalar cualquier superficie.

Volectro:Es un bromista despistado cuyo cuerpo emite constantemente energía estática

Zaptor:Un adicto a la adrenalina su cuerpo es como un pararrayos que almacena hasta explosiones de energía

Cragsters

Krader:Es un individuo duro y sensato con una mano gigante que puede cavar a través de cualquier cosa.

Seismo:Tímido y nervioso tiene unos pies gigantes con los que puede causar terremotos y atravesar rocas.

Shuff:Torpe, tímido y demasiado agradable tiene el cuerpo como el de una bola de demolición viviente.

Frosticons

Slumbo:Su Fuerza es increíble, si logras que se mantenga despierto lo suficiente para usarla

Lunk:No es el listo ni el más agraciado, también es algo lento pero su exoesqueleto de hielo lo hace super fuerte

Flurr:Naturalmente curioso puede explorar las tierras de frosticon desde el aire

Flexers

Kraw:Le encanta ejercitar su intelecto en batallas de ingenio pero también le gusta rebotar y estirarse

Tentro:A pesar de su falta de confianza sus tentáculos lo hacen poderoso y versátil

Balk:Usa su cabeza como martillo de goma pero debe haber perdido unos tornillos

Fang Gangs 
Jawg: Ferozmente leal usara sus dientes indestructibles para proteger sus amigos. Es el líder de su tribu.

Gobba:Su lengua es como un látigo con un sentido del gusto increíblemente preciso, se confunde a menudo con el líder. 

Chomly:Es un perezoso compactador o regurgitador de basura se come cualquier cosa que no este clavado al piso

Glorp Corps

Glomp:El siempre trama planes locos pero su mayor peligro esta en su nariz que moquea

Torts:Todo se pega a este chico lento porque sus manos están cubiertas de sustancia verde pegajosa

Glurt:Este perro es un ávido coleccionista de basura se come toda la basura que pueda encontrar

Spikels
Scorpi: Este gran amigo de ojos saltones le encanta acurrucarse aunque es difícil cuando se tiene una cola puntiaguda como esta. 

Footi:Este personaje vive para saltar y bailar pero tengan cuidado con sus enormes y puntiagudos pies 

Hoogi:Le encanta dar abrazos a pesar de que puede ser difícil con sus filosas garras

Wiztastics

Magnifo:El Puede ser torpe pero este mago super confiado pone un montón de energía en cada show

Mesmo:Este asistente compensa su falta de talento para el espectáculo con una cola mágica que lanza hechizos 

Wizwuz:Ya sea eructando hechizos mágicos o dando vueltas este asistente talentoso sabe actuar

Orbitons

Rokit: el soldado chiflado de la tribu de los Orbitones, algo serio en sus cosas.

Niksput: tiene el encanto y la valentía de un líder, pero el cerebro de una banana

Nurp-Naut: él puede ser a la vez un bebe y un anciano sabio de la tribu de los orbitones, su doble personalidad le ha desarrollado una cara de bebe y anciano.

Infernites "primos"

Flamzer: este tímido mixel esta atento a todo peligro

Burnard: puede ser torpe y que se ria de todo pero el miedo produce sus nerviosas carcajadas.

Meltus: un T-rex tímido que estornuda con un catarro permanente y alergia a todo.

Glowkies

Globert: se siente capaz de dar un espectáculo en las cavernas glowkies.

Vampos: a él no le importa si nadie le entiende con sus grandes colmillos, él es entusiasta en los deportes y libera una gran cantidad de energía.

Boogly: él dice que ha visto todo y no es tan impresionante, Algo aburrido de decirlo de alguna manera. Con sus dientes creó las cavernas glowkies.

Klinkers

Gox: Es ingenioso y le gusta hacer cosas nuevas.

Jinky: Trabaja bien y ayuda, pero a veces puede volver a ser el chico malo de antes.

Kamzo: Le encanta trabajar y llegar a nuevos límites con su llave inglesa.

Frosticons "primos"

Krog: Es un fuerte, voraz y valiente líder que le falta tamaño.

Chilbo: Puede que parezca enojado con sus grandes cejas pero realmente es algo tímido.

Snoof: Se cree especial e intenta demostrarlo, con sus esquíes en lugar de pies.

Lixers

Spugg: juguetón amiga y muy furiosa.

Turg: Serio y con una larga lengua nadie parece motivarlo.

Tungster: Con su gran lengua y sus alas nada lo detendrá para lamer a alguien

Weldos 
Kramm: Un super-eficiente líder de la tribu "Weldos", un gran constructor y reparador del planeta Mixel.

Forx: Su actividad favorita es la de destruir cosas!

Wuzzo:Tiene una mala coordinación y una sierra eléctrica como cabeza, !Una combinación peligrosa!

Nota: Desde el episodio 2 de la segunda temporada aparecen las tribus "primas" Este es el caso de los Infernitas, los Glorp Corps y los Frosticons

Episodios 

Anexo:Episodios de Mixels

Temporada 1

01:Cocomanzana

02: Macarrocinado

03: Ducha de lava caliente

04: Fiesta de baile electroroca

05: Bache

06: Nixels

07: Murp 

08: Cartero

09: Cambiando una bombilla

10: Otro Nixel

11: Rocaball

12: Colores equivocados

13: Bar B Cubes

14: Mix Acabado

15: La cinta transportadora de hamloñesa

16: Medio tubo helado
 
17: Diverión Vodevil

18: Chocalas

19: Lanzamiento de troncos de los Fang Gang

20: Elevador

21: Festival Mix (Epic Comedy)

22: Murp Caído

Temporada 2

01-06: Locura en la luna

07: La búsqueda del Mixamágico perdido

Temporada 3

01-04: Todo caballero tiene su día

05: Cambiando La Serie

Series de televisión animadas
Animaciones en Flash
Series de televisión de Cartoon Network
Series de televisión de Lego